Visconde de Benavente pode referir-se a:

Brasil 
Visconde de Benavente é um título nobiliárquico criado por D. Pedro II do Brasil, por carta de 25 de março de 1888, em favor de José Feliciano de Morais Costa.

 Titulares
 José Feliciano de Morais Costa (c. 1823–1894) – 1.º visconde de Benavente.

Portugal 

Visconde de Benavente é um título nobiliárquico criado por D. Carlos I de Portugal, por Decreto de data desconhecida, em favor de Ermelinda Maria Allen de Morais Palmeiro.

Titulares
 Ermelinda Maria Allen de Morais Palmeiro, 1.ª Viscondessa de Benavente.

+Benavente
+Benavente